Bradford Wayne Holland (n. 1943), illustratore statunitense
 John Bradley Holland (n. 1956), cestista statunitense